Detta är en lista över de 24 kommunerna i det franska utomeuropeiska departementet (département d'outre-mer (DOM)) Réunion.

Reun
Kommuner Reun